Featherstone – miasto w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Featherstone – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Featherstone – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)